Julius Friedländer henviser til blandt andre:

 Julius Friedländer (numismatiker) (1813–1884) - tysk numismatiker
 Julius Friedländer (bankier) (1834–1892) - tysk bankier og politiker

Se også 

 Julius Friedlænder